Рейх:

 Рейх () — немецкое слово для обозначения ряда земель, подчинённых одной власти.
 Первый рейх
 Второй рейх
 Третий рейх — неофициальное название Германского государства с 24 марта 1933 года по 23 мая 1945 года.
 Четвёртый рейх — политическое образование, преемник Третьего рейха.

Персоналии 
 Рейх, Енё (известен под фамилией Рейто; 1905—1943) — венгерский писатель, фантаст, драматург и журналист. 
 Рейх, Филипп Эразм (1717—1787) — немецкий книгоиздатель.
 Рейх, Эмиль (1864—1940) — немецкий писатель, профессор эстетики.
 Рейх, Эдуард (Edouard Reich; 1836—1919) — немецкий врач.

См. также 
 Райх